Кубок независимости Армении по футболу сезона-2016/17 — 26-й розыгрыш национального Кубка среди 8 профессиональных клубов: 6 — из Премьер-лиги и двух — из Первой лиги.

Первые матчи состоялись 21 сентября 2016 года.

Турнирная сетка

Результаты

1/4 финала 
Первые матчи прошли 21, 22 сентября и 9 октября 2016 года.

Ответные матчи прошли 18 и 19 октября 2016 года.

1/2 финала 
Первые матчи прошли 11 и 12 апреля 2017 года.

Ответные матчи прошли 25 и 26 апреля 2017 года.

Финал

См. также 
 Чемпионат Армении по футболу 2016/2017
 Первая лига Армении по футболу 2016/2017

Кубок Армении по футболу
Армения
Спорт в Армении в 2016 году
Спорт в Армении в 2017 году